Lotterer ist der Familienname folgender Personen:

 André Lotterer (* 1981), deutscher Autorennfahrer
 Gustav Lotterer (1906–1987), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Wilhelm von Lotterer (1857–1916), württembergischer Generalmajor